Kobilja Glava est un toponyme qui peut désigner :
Kobilja Glava, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vogošća, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kobilja Glava, un sommet des monts Zlatibor, en Serbie ;
Kobilja Glava/Kobillogllavë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.